

Сідар-Репідс — місто, штат Айова
 Сідар-Репідс — місто, штат Вісконсин
 Сідар-Репідс — селище, штат Небраска

Див. також 
 Сідар-Рапідс (Айова)